Radek Muzik, född 25 mars 2001 i Klatovy, Tjeckien, är en tjeckisk professionell ishockeyspelare (forward) som just nu spelar för SHL-klubben Örebro HK.

I Sverige har han tidigare spelat för Luleå HF. Där spelade han totalt 112 SHL-matcher i grundserien och gjorde 15 (7+8) poäng.

Källor 

Män
Födda 2001
Levande personer
Tjeckiska ishockeyspelare
Spelare i Luleå HF
Tjeckiska idrottare under 2000-talet
Personer från Klatovy
Spelare i HC Vita Hästen
Spelare i Örebro HK